Devin Singletary – giocatore di football americano statunitense
 Mike Singletary – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Sean Singletary – ex cestista statunitense